Play it again, Sam kan avse:
 Play it again, Sam – en replik som förknippas med filmen Casablanca, se Play it
En gång till, Sam – en film från 1972, av och med Woody Allen, med originaltiteln Play It Again, Sam.
PIAS Recordings – ett skivbolag